Aleksandr Aleksandrowicz Łazutkin (ros. Александр Александрович Лазуткин, błr. Аляксандр Аляксандравіч Лазуткін, Alaksandr Alaksandrawicz Łazutkin; ur. 26 czerwca 1983 w Magadanie) – białoruski biegacz narciarski, zawodnik klubu SK FPB Mińsk.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Aleksandr Łazutkin pojawił się w 28 marca 2003 roku, podczas zawodów FIS Race w rosyjskim Syktywkarze, gdzie na dystansie 30 km stylem klasycznym zajął 59. miejsce

W Pucharze Świata zadebiutował 16 grudnia 2003 roku w Val di Fiemme, gdzie zajął 51. w sprincie stylem klasycznym. Pierwsze punkty pucharowe wywalczył we Francji, a dokładniej w  La Clusaz, gdzie na dystansie 30 km stylem dowolnym uplasował się na 9. miejscu.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Łazutkin nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Białoruscy biegacze narciarscy
Białoruscy olimpijczycy
Urodzeni w 1983
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2007
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014